

Geografia
Francia
Nozières – comune del dipartimento dell'Ardèche
Nozières – comune del dipartimento del Cher

Persone
Philippe Nozières – fisico e accademico francese